Nikola Filipović (arhitekt)
Nikola Filipović (političar)
Nikola Filipović (pravnik)